Le qualificazioni del singolare  del Legg Mason Tennis Classic 2005 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Legg Mason Tennis Classic 2005 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Ivo Heuberger (Qualificato)
 Jamie Delgado (ultimo turno)
 Nathan Healey (Qualificato)
 Sébastien de Chaunac (ultimo turno)

 Robert Smeets (Qualificato)
 Richard Bloomfield (ultimo turno)
 Horia Tecău (primo turno)
 Rohan Bopanna (secondo turno)

Qualificati 

 Ivo Heuberger
 Phillip Simmonds

 Nathan Healey
 Robert Smeets

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Legg Mason Tennis Classic 2005